Team Coop er et norsk cykelhold, der blev dannet ud fra CK Bjørgvin i Bergen, og er registreret som et kontinentalt-hold hos det Internationale cykelforbund (UCI). Holdet er et af to norske kontinental-hold i 2022. 

Holdets hovedsponsor, Coop, meddelte at de fra udgangen af 2022 vil stoppe deres sponsorat, og at holdet fra august 2022 akut søgte efter nye samarbejdspartnere. Da det ikke lykkedes blev det besluttet at lukke holdet efter den 4. september 2022 hvor holdet skulle køre den norske Uno-X-weekend.

Rytterne

2022

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Cykelhold fra Norge
Etableret i 2004
Ophørt i 2022